Мерисуо — топоним в России.

 Мерисуо — болото в Пряжинском районе Республики Карелия, болотный памятник природы, относится к особо охраняемым природным территориям ООПТ.
 Мерисуо — прежнее название бывшей железнодорожной станции, теперь платформы 63 км Октябрьской железной дороги на участке Санкт-Петербург—Выборг.